Paisikovic ist der Familienname folgender Personen:

 Dov Paisikovic (1924–1988), Überlebender des KZ Auschwitz-Birkenau
 Isaak Paisikovic (1893–1945), Überlebender des KZ Auschwitz-Birkenau